Rehm se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heinrich Simon Ludwig Friedrich Felix Rehm
 Heinrich Rehm